Shibirghān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Sheberghan, stad, Jowzjan, 
 Shibirghān (distrikt), Jowzjan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar